André Juillard (1948-), auteur de bandes dessinées français ;
 Charles Juillard (1962-), homme politique suisse ;
 Étienne Juillard (1914-2006), géographe français ;
 Jean Juillard (1925-1998), acteur français ;
 Maximilien Juillard (2001-), coureur cycliste français ;
 Nadine Juillard (1954-2016), footballeuse française ;
 Robert Juillard (1906-1982), directeur de la photographie français.

Voir aussi 
 Propriété Juillard